Der Begriff Zweidrahtleitung bezeichnet:

 eine elektrische Doppelader aus dem Bereich der Telekommunikationstechnik
 eine Flachbandleitung in der Hochfrequenztechnik